57-й полк:

Пехотные полки 
 Модлинский 57-й пехотный генерал-адъютанта Корнилова полк (Российская империя, 1831—1918).
 57-й гвардейский мотострелковый (механизированный) Дунайский орденов Суворова и Кутузова полк (СССР).
 57-й Нью-Йоркский пехотный полк (США, армия северян, 1861—1864).
 57-й Алабамский пехотный полк (США, армия Конфедерации).
 57-й Вирджинский добровольческий пехотный полк (США, армия Конфедерации, 1861—1865).
 57-й Северокаролинский пехотный полк (США, армия Конфедерации).
 57-й пехотный полк (Османская империя).
 57-й полк стрелков Уайлда (Британская Индийская армия).
 57-й Сибирский стрелковый полк 15-й Сибирской стрелковой дивизии (Российская империя, 1916—?). Переименован из 521-го пехотного полка в декабре 1916.
 57-й (8-й вестфальский) пехотный полк герцога Фердинанда Брауншвейгского (Германская имперская армия).
 57-й полк линейной пехоты, входил в дивизию Вандама и дивизию Сент-Илера (Французская империя).
  (Польша, 1919—1939).
 .
 57-й ваффен-гренадерский полк СС 33-й дивизии СС «Шарлемань» (1-й французской).

Егерские полки 
 57-й егерский полк (Российская империя, 1813—1815).

Кавалерийские полки 
 57-й Донской казачий полк (3-й очереди; Российская империя).
 57-й кавалерийский полк 10-й кавалерийской дивизии 3-го кавалерийского корпуса РККА (1920).
 57-й гвардейский кавалерийский Померанский Краснознамённый ордена Кутузова полк 15-й гвардейской кавалерийской дивизии (СССР, 1943—?).

Железнодорожные полки 
 57-й Юго-Западный железнодорожный полк внутренней охраны 4-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений (СССР, 1934—1947).

Танковые полки 
 57-й отдельный гвардейский тяжёлый танковый Полтавский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк (СССР, 1941—1945)
 57-й гвардейский танковый Нежинский ордена Кутузова полк.

Авиаполки 
 57-й гвардейский истребительный авиационный Краснознамённый полк (СССР, 1943—1978).
 57-й штурмовой (бомбардировочный, пикировочно-штурмовой) авиационный полк ВВС Балтийского флота (СССР, 1930-е — 1943).
 57-й бомбардировочный (смешанный, ближне-бомбардировочный) авиационный Калинковичский ордена Богдана Хмельницкого полк (СССР, 1938—)

Артполки 
 57-й гвардейский артиллерийский ордена Кутузова полк (СССР).
 57-й гвардейский миномётный полк (СССР)
 57-й (2-й верхнесилезский) артиллерийский полк (Германская имперская армия).